La Copa Davis 1919 fue la 14.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 16 al 21 de enero de 1919. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Gran Bretaña por 4 a 1.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1919